Епархия Ыйджонбу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Ыйджонбу, Южная Корея. Епархия Ыйджонбу входит в митрополию Сеула. Кафедральным собором епархии Ыйджонбу является церковь Непорочного Сердца Марии.

История 
24 июня 2004 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Animarum saluti, которой учредил епархию Ыйджонбу, выделив её из архиепархии Сеула.

Ординарии епархии 
 епископ Йосеп Ли Хан Тхэк (5.07.2004 — 26.02.2010);
 епископ Педро Ли Ги Хон (26.02.2010 — по настоящее время).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Animarum saluti

Ссылки 
 Информация 
 Булла Animarum saluti 

Католические епархии Республики Корея
Кёнгидо